

Toponyme 
 Artouste, est une station d'altitude des Pyrénées-Atlantiques.
 Le lac d'Artouste, est un lac français des Pyrénées, dans le département des Pyrénées-Atlantiques et la région Nouvelle-Aquitaine.
 Le col d'Artouste, est un col français des Pyrénées, entre les départements des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées.

Autres
 Le petit train d'Artouste, est un train touristique, situé dans la vallée d'Ossau (département des Pyrénées-Atlantiques), qui permet une visite d'une partie de la montagne à plus de 2 000 mètres d'altitude.

 Artouste est une série de moteurs d'hélicoptères de la société Turboméca

Homonymie de toponyme